Константин (Коце, Кочо, Коне) Арсов Лазаров или Лазов е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет и на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Коце Арсов е роден в 1883 или 1884 година в град Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в семейството на Арсо Лазаров. Учи в българската мъжка гимназия в Солун. Присъединява се към ВМОРО и служи като куриер на Централния комитет на организацията. Квартирата му се използва от нелегални дейци. През 1901 година докато е в VІІ клас е арестуван по време на Солунската афера и е осъден на вечен крепостен затвор на 14 март. Заточен е в Бодрум кале. Според спомените на Иван Гарванов Лазаров издава някои комитетски тайни. Амнистиран е в 1903 година.

Умира в 1903 година в сражение при Карбинци, Щипско, като четник на Стоян Бъчваров, като тежко ранен се самоубива, за да не попадне в плен.

Бележки 

Дейци на ВМОК
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Щип
Български просветни дейци от Македония
Български самоубийци